Усадьба Расташанских — музей, мемориально-художественная экспозиция, посвящённая советскому и российскому артисту, певцу, Юрию Расташанскому и коллекция собранной им живописи. Усадьба расположена в Неклиновском районе Ростовской области.

Описание 
Музей расположен в доме, где с 1998 г. по 2011 г. жил Юрий Расташанский.
Музей был открыт в феврале 2012. Основу коллекции составили картины собранные Юрием Расташанским в разные годы. В музее проводятся литературные вечера и концерты фортепианной музыки.

Фонды музея 
Фонд изобразительных материалов музея насчитывает более 150 единиц хранения, включая произведения живописи таких мастеров советской живописи как И.В. Радоман, А.Е. Стрелов, О.Х. Гусейнов, а также работы в технике гравюры и графика.
Рукописно-документальный фонд, включает записные книжки и черновики Ю. И. Расташанского, афиши фотографии и газетные статьи о творчестве артиста.
Мемориальный фонд — около 100 единиц хранения. Хранит личные вещи певца, а также сценические костюмы и семейные реликвии.
Фонд семьи Расташанских включает более 1000 единиц хранения, включая фотоархив, видео и аудиозаписи. В него входят документы, письма, рукописи членов семьи.

Посещение 
Музей находится по адресу: село Петрушино улица Стахановская, дом 28.
Посещение музея — по предварительной договорённости.

Ссылки 
 Радоман И. В. (официальный сайт)
 Страница И. В. Радомана на сайте мемориального музея «Городок художников на Масловке» 
 Страница И. В. Радомана на сайте московского союза художников-монументалистов
 Страница А. Е. Стрелова на сайте арт-галереи Nostalgie 
 Вступительная статья Эдуарда Путерброта к каталогу выставки О. Гусйнова, Махачкала, 1986 г.
 Страница О. Х. Гусейнова на сайте Художественной галереи современного искусства Дагестана

Музеи Ростовской области
Неклиновский район
Усадьбы Ростовской области
Дома-музеи России